Но́йнер () — немецкая фамилия.

 Нойнер, Ангелика (род. 1969) — австрийская саночница, чемпионка мира.
 Нойнер, Дорис (род. 1971) — австрийская саночница, олимпийская чемпионка.
 Нойнер, Магдалена (род. 1987) — немецкая биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка, двенадцатикратная чемпионка мира.